Thomaschki ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Thomaschki (1861–1934), deutscher evangelischer Pfarrer in Königsberg
 Siegfried Thomaschki (1894–1967), Sohn von Paul Thomaschki, Heeresoffizier, zuletzt General der Artillerie im Zweiten Weltkrieg